Bela är ett släkte av snäckor som beskrevs av Gray 1847. Bela ingår i familjen Turridae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Bela